„MQB“ (, „модулен напречен комплект“) е автомобилна платформа на германската компания „Фолксваген Груп“.

Въведена през 2012 година, тя цели унифицирането на дизайна на моделите на няколкото марки на групата с преден напречен двигател с вътрешно горене – от малки автомобили до средни автомобили с повишена проходимост. Първият модел, базиран на платформата, е третото поколение на „Ауди A3“. През 2016 година е въведено второ поколение на платформата, което има три варианта с нарастващи размери – A0, A1 и A2.

Успоредно с „MQB“ „Фолксваген Груп“ използва две други платформи – „MLB“ за надлъжни двигатели с вътрешно горене и „MEB“ за електрически двигатели.

Бележки 

Автомобилни технологии
Фолксваген Груп